Pamphilius är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Pamphilius ingår i familjen spinnarsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spinnarsteklar
Pamphilius